Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel het BNP Paribas Open) van 2015 vond plaats van 12 tot en met 22 maart in het Amerikaanse Indian Wells. Er werd gespeeld op een ondergrond van hardcourt.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 6-3, 6-7(5) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Vasek Pospisil en Jack Sock. Zij versloegen in de finale Simone Bolelli en Fabio Fognini met 6-4, 6-7(3) en [10-7].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2015 trok 456.672 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronvermelding
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells